30-й чемпионат Кыргызстана по футболу, разыгранный 8 клубами с 15 марта по 29 октября 2021 года. Официальное название — БК ОЛИМП — Премьер Лига 2021 (кирг. БК ОЛИМП Премьер Лигасы).

Генеральным спонсором чемпионата этого сезона стала бизнес-клуб ОЛИМП. Матчи чемпионата транслировал спортивный телеканал — Kyrgyz Sport TV.

Чемпион получил прямую путёвку в групповой этап Кубка АФК 2022 — 2-го по престижу и силе международного клубного турнира АФК (азиатский аналог Лиги Европы УЕФА).

Чемпионат проходил в 4 круга по принципу «каждый с каждым».

Сезон стартовал 15 марта матчем «Абдыш-Ата» — «Кара-Балта» в городе Кант, а 16-17 марта были проведены матчи первого тура.

Участники 

В чемпионате 2021 года принимали участие 8 клубов. Чемпионский титул в этом году защищал бишкекский «Дордой».

Турнирная таблица 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

В случае равенства очков у двух и более клубов места команд в таблице чемпионата определяются:

· по количеству набранных очков в играх между этими клубами;

· по разнице забитых и пропущенных голов в играх между этими клубами;

· по наибольшему количеству забитых голов во всех играх между этими клубами;

· по разнице забитых и пропущенных голов во всех матчах чемпионата;

· по наибольшему количеству забитых голов во всех матчах чемпионата;

· по наименьшему количеству полученных красных карточек во всех матчах чемпионата;

· по наименьшему количеству полученных желтых карточек во всех матчах чемпионата;

· в случае абсолютного равенства всех вышеуказанных показателей клубов в итоговой таблице, кроме Клубов, делящих первое и второе места, их места определяются жребием;

При абсолютном равенстве всех указанных показателей для клубов, делящих первое и второе места в итоговой турнирной таблице, назначается дополнительный матч между этими клубами.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самая крупная домашняя победа:

Абдыш-Ата 5:1 Кара-Балта (29 октября)

Алай 5:1 Кара-Балта (30 июля)

Самая крупная победа на выезде:

Кара-Балта 2:6 Абдыш-Ата (21 августа)

Самый результативный матч:

Кара-Балта 2:6 Абдыш-Ата (21 августа)

Хет-трик

Ссылки 
 Официальный сайт Кыргызской профессиональной футбольной лиги — kpfl.kg
 Официальный сайт Кыргызского футбольного союза — kfu.kg

Чемпионат Киргизии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2021